C15H14O – formula molecolare del flavano
C15H14O – formula molecolare del neoflavano

Formule molecolari